{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55801) - || 1994 PV4 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55802) - || 1994 PM6 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55803) - || 1994 PD7 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55804) - || 1994 PD13 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55805) - || 1994 PE15 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55806) - || 1994 PB26 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55807) - || 1994 PM38 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (55808) - || 1994 RN || 7 september 1994 || Stroncone
|-
| (55809) - || 1994 RW15 ||3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (55810) - || 1994 TC || 4 oktober 1994 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (55811) - || 1994 TE12 ||10 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (55812) - || 1994 UC9 ||28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (55813) - || 1994 VQ2 ||8 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (55814) - || 1994 YD || 24 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (55815) - || 1994 YU2 ||31 december 1994 || D. I. Steel
|-
| (55816) - || 1995 CO || 4 februari 1995 || J. B. Child, J. E. Rogers
|-
| (55817) - || 1995 DA6 ||24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (55818) - || 1995 DG11 ||25 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (55819) - || 1995 EF7 ||2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (55820) - || 1995 FW || 25 maart 1995 || G. J. Garradd
|-
| (55821) - || 1995 JA1 ||4 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (55822) - || 1995 LV || 4 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (55823) - || 1995 OF12 ||22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (55824) - || 1995 QN1 ||19 augustus 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55825) - || 1995 SD4 ||27 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (55826) - || 1995 SY7 ||17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (55827) - || 1995 SL43 ||25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (55828) - || 1995 UN6 ||16 oktober 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (55829) - || 1995 UG12 ||17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (55830) - || 1995 WA19 ||17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (55831) - || 1995 XL || 12 december 1995 || D. di Cicco
|-
| (55832) - || 1996 GD17 ||13 april 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55833) - || 1996 GM18 ||15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (55834) - || 1996 GW18 ||15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (55835) - || 1996 HH6 ||17 april 1996 || Spacewatch
|-
| (55836) - || 1996 HW22 ||20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (55837) - || 1996 JV2 ||15 mei 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55838) - || 1996 LN || 7 juni 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55839) - || 1996 LH1 ||13 juni 1996 || S. P. Laurie
|-
| (55840) - || 1996 NB2 ||15 juli 1996 || NEAT
|-
| (55841) - || 1996 NW4 ||14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (55842) - || 1996 PU || 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (55843) - || 1996 PD1 ||9 augustus 1996 || G. J. Garradd
|-
| (55844) - || 1996 RN2 ||12 september 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (55845) - || 1996 RO2 ||13 september 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (55846) - || 1996 RJ5 ||15 september 1996 || S. P. Laurie
|-
| (55847) - || 1996 SQ || 20 september 1996 || D. di Cicco
|-
| (55848) - || 1996 SF6 ||18 september 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55849) - || 1996 TZ11 ||3 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55850) - || 1996 TV21 ||6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (55851) - || 1996 TA31 ||8 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (55852) - || 1996 TS34 ||10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (55853) - || 1996 TF52 ||5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (55854) - || 1996 VS1 ||8 november 1996 || M. Cavagna, P. Chiavenna
|-
| (55855) - || 1996 VB7 ||2 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55856) - || 1996 VQ15 ||5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (55857) - || 1996 XU2 ||2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (55858) - || 1996 XT20 ||5 december 1996 || Spacewatch
|-
| (55859) - || 1997 AO8 ||2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (55860) - || 1997 BQ6 ||31 januari 1997 || L. Šarounová
|-
| (55861) - || 1997 CZ12 ||4 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (55862) - || 1997 CV28 ||6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55863) - || 1997 OM2 ||31 juli 1997 || ODAS
|-
| (55864) - || 1997 PC || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (55865) - || 1997 PZ || 3 augustus 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55866) - || 1997 PV4 ||11 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (55867) - || 1997 RX2 ||3 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (55868) - || 1997 SH31 ||28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (55869) - || 1997 TB2 ||3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (55870) - || 1997 TD26 ||11 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55871) - || 1997 UE1 ||21 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (55872) - || 1997 UW5 ||21 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (55873) Shiomidake || 1997 UP7 ||26 oktober 1997 || M. Akiyama
|-
| (55874) Brlka || 1997 UL9 ||28 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (55875) Hirohatagaoka || 1997 VH || 1 november 1997 || A. Asami
|-
| (55876) - || 1997 VH3 ||6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (55877) - || 1997 VZ6 ||4 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (55878) - || 1997 VX7 ||3 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55879) - || 1997 WG || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (55880) - || 1997 WS || 18 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (55881) - || 1997 WU1 ||19 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (55882) - || 1997 WY1 ||20 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (55883) - || 1997 WF8 ||23 november 1997 || N. Sato
|-
| (55884) - || 1997 WG9 ||21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (55885) - || 1997 WV18 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (55886) - || 1997 WT35 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (55887) - || 1997 WE37 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (55888) - || 1997 WG44 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (55889) - || 1997 WD52 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (55890) - || 1997 WO54 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (55891) - || 1997 XF3 ||3 december 1997 || ODAS
|-
| (55892) - || 1997 XQ5 ||1 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55893) - || 1997 YL || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (55894) - || 1997 YS3 ||22 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55895) - || 1998 AP || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (55896) - || 1998 AM5 ||8 januari 1998 || ODAS
|-
| (55897) - || 1998 AH6 ||8 januari 1998 || ODAS
|-
| (55898) - || 1998 AG10 ||15 januari 1998 || ODAS
|-
| (55899) - || 1998 BJ10 ||24 januari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (55900) - || 1998 CQ || 3 februari 1998 || A. Galád, A. Pravda|}

Planetoïdenlijsten